Interkontinentalni kup 2003. je nogometna utakmica koju su 14. prosinca 2003. na japanskom Yokohama stadionu odigrali talijanski AC Milan i argentinska Boca Juniors. Riječ je o susretu pobjednika Lige prvaka i Cope Libertadores u kojem je nakon serije jedanaesteraca slavila argentinska momčad. Igračem utakmice proglašen je Matías Donnet.

Za Bocu Juniors to je bio četvrti (nakon pobjeda 1977. i 2000. te poraza godinu potom) a za AC Milan sedmi (poslije 1963., 1969., 1989., 1990., 1993. i 1994.) nastup na Interkontinentalnom kupu.

Susret

Izvori 

2003.
Nogometne utakmice u Japanu